De familie Fischer was een fictie familie uit de RTL 4 soap Goede tijden, slechte tijden. Met het vertrek van Lieke van Lexmond als Charlie Fischer is de familie sinds begin 2012 uit de serie.

Familieleden 
Dit is een lijst van alle familieleden van de Familie Fischer. Zowel huidige en verleden als overleden en levende. Personages die op dit moment niet in de serie zitten staan cursief.

Eerste generatie 
Charlotte Fischer

Tweede generatie 
Bas Fischer(Frank Meijers, 1999, 2005)
Merel Fischer
Barbara Fischer(Charlotte Besijn, 1999-2010)
David Thornton(Marcel Faber, 2000-2001)
Jef Alberts(Bartho Braat, 1991-2016)
Valerie Fischer(Elle van Rijn, 2003-2005)

Derde generatie 
Charlie Fischer(Aukje van Ginneken, 1999-2003; Lieke van Lexmond, 2003-2012)
Nick Sanders(Christophe Haddad, 2003-2009, 2011-2012)
Rik de Jong(Ferri Somogyi, 1995-2002, 2002, 2003, 2004, 2007-2014)
Morris Fischer(Patrick Martens, 1999-2000, 2001; Geert Hoes, 2003-2004; Joris Putman, 2004-2007, 2010)
Jonas Alberts
Florien Fischer(Carolien Spoor, 2005-2007)
Fos Fischer(Jeffrey Hamilton, 2005-2008)
Fay Fischer(Sietse Remmers, 2005, 2006)

Vierde generatie 
Valentijn Sanders

Stamboom 1

 "Onbekend" Fischer [OVERLEDEN]
 t. Charlotte Fischer [OVERLEDEN]
 k. Bas Fischer
 t. Merel Fischer (ontboden door Merels dood)
 k. Florien Fischer
 k. Fos Fischer
 k. Fay Fischer
 k. Barbara Fischer
 t. David Thornton (gescheiden'; 1983-1990)
 k. Morris Fischer
 k. Ongeboren kind (abortus)
 t. Jef Alberts (gescheiden; 2001-2003)
 k. Jonas Alberts [OVERLEDEN]
 k. Valerie Fischer [OVERLEDEN]
 o. David Thornton
 k. Charlotte "Charlie" Fischer (geadopteerd door Barbara Fischer)
 r. Chris Poelman
 k. Ongeboren kind (abortus)
 t. Nick Sanders (ongeldig; 2004)
 t. Nick Sanders (gescheiden; 2004-2005)
 k. Ongeboren kind (miskraam)
 t. Nick Sanders (gescheiden; 2006-2007)
 k. Valentijn Sanders
 t. Rik de Jong (gescheiden; 2011-2012)

Stamboom 2 

Personage uit Goede tijden, slechte tijden
Fictieve familie